101 steht für:

 das Jahr 101 n. Chr.
 Hunderteins, eine Zahl
 Einführungskurse im englischsprachigen Raum, siehe 101 (Einführung) 

Fahrzeuge:

 die sowjetische Limousine ZIS-101

Informatik:
 101 (Switching Protocols), ein  HTTP-Statuscode, siehe HTTP-Statuscode #1xx – Informationen

Siehe auch: